Магід  — може означати наступне:
 Маґід () — проповідник у синагозі.
  — джерело містичних знань у кабалі.
 Маґід рахца — етап песахального седеру, в якому розповідається історія виходу з Єгипту.
 Га-Маґід () — перша щотижнева газета на івриті в Пруссії.

Носії імені 
 рабин Дов Бер, або Маґід з Межиріча — другий глава хасидизму після Бешта.
 рабин Шломо Клугер, також відомий як Маґід з Бродів.
 Магід Сергій Якович — російський поет, перекладач.
 Магід Мойсей Шоломович — радянський кінооператор.
 Ахмед Ісмат Абдель Магід — єгипетський політик, генеральний секретар Ліги арабських держав.